Magnus Österman är tillsammans med Stefan Björnshög grundare av Destiny, det första svenska (dark)-metalbandet. Han skrev mycket av gruppens musik och dess apokalyptiska texter. Numera skriver han egen singer-songwritermusik. Magnus har universitetexamen inom både ekonomi och teologi vilket märks i hans djuplodande musik och texter.

Svenska musiker
Män
Levande personer